Chitradurga (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Chitradurga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chitradurga